Revolução de 1930, que conduziu Getúlio Vargas à presidência do Brasil
 Revoluções de 1830, movimentos liberais na Europa
 Revolução de 30 (documentário), documentário de Sylvio Back

Desambiguações de datas